Списак градова у Албанији по броју становника.

Референце 

А

simple:Albania#Cities